Lewis Nkosi (1936-2010), écrivain sud-africain.
 Siyabonga Nkosi (1981), footballeur sud-africain.
 Thenjiwe Nkosi (1980), artiste sud-africaine.

Voir aussi 
Il désigne aussi des monarques du Swaziland.

Il faut noter également que l'hymne national sud-africain est la combbinaison de deux hymnes, dont  Nkosi Sikelel' iAfrika (« Dieu sauve l'Afrique »).